Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 w Los Angeles rozgrywane było w dniach 29 lipca - 4 sierpnia. W zawodach wzięło udział 460 strzelców z 68 krajów: 77 kobiet i 383 mężczyzn. Po raz pierwszy w historii rozegrano osobne konkurencje strzeleckie dla kobiet (z wyjątkiem skeetu i trapu, w których panie nadal rywalizowały razem z mężczyznami). Ponadto do programu igrzysk włączono strzelanie z karabinu pneumatycznego z 10 m. Reprezentanci Polski nie startowali.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 Baza danych MKOL
 Wyniki w języku polskim

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984
1984